1381 км, 1381-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
  
 1381 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 016761
 1381 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811356
 1381 км — другое название платформы Ик, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 659917